Damietta, stad in Egypte
 Damiate Pers